Йоахім Пайпер
 Гайдемарі Стефанишин-Пайпер
 Пайпер Галлівел
 Пайпер Перабо
 Біллі Пайпер
Прізвища